Apurimac peut faire référence à :

 Le departement d'Apurimac, un des 24 départements du Pérou.
 La rivière Apurimac, une rivière importante du Pérou.
 Le cañon d'Apurimac, frontière naturelle avec la région de Cuzco, au Pérou.
 Paradysderina apurimac, une espèce d'araignées.